Jurgi peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Jurgi, village de la voïvodie de Mazovie
 Jurgi, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie